Малая Бузова () — село,
Великобузовский сельский совет,
Шишацкий район,
Полтавская область,
Украина.

Код КОАТУУ — 5325780504. Население по переписи 2001 года составляло 127 человек.

Географическое положение 
Село Малая Бузова примыкает к селу Великая Бузова, на расстоянии в 0,5 км от села Зелёное.
По селу протекает пересыхающий ручей с запрудой.
Рядом проходит автомобильная дорога .

Примечания